Анато́лий Воро́нин:
 Воронин, Анатолий Викторович (род. 1959) — ректор Петрозаводского государственного университета.
 Воронин, Анатолий Данилович (1929—1998) — советский почвовед.